Porelloides är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Hayward 1979. Porelloides ingår i familjen Bryocryptellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Porelloides